Hasental ist eine geographische Bezeichnung für folgende Gebiete:

 Ein lokal gebräuchlicher Name des Ortsteils Obertannendorf der Stadt Greiz in Thüringen 
 Eine Straße und kleines Skigebiet der Schiregion Semmering in Steinhaus am Semmering in der Steiermark
 Ein Trockental auf der Schwäbischen Alb, in welchem die Fils entspringt (siehe Filsursprung)
 Das Naturschutzgebiet Hasental / Kregenberg bei Marsberg im Sauerland
 Der deutsche Name des Ortes Zeče pri Bučah in Kozje, Slowenien
Siehe auch:
 Hasenthal